Venugopal ist der Familienname folgender Personen:

 K. C. Venugopal (* 1963), indischer Politiker
 Ponnusamy Venugopal (* 1952), indischer Politiker
 Thiru Danapal Venugopal (* 1931), indischer Politiker
 Varijashree Venugopal (* 1991), indische Musikerin